6-й чемпионат Европы по плаванию в ластах на длинные дистанции прошёл в столице Украины Киеве с 5 по 11 июля 2004 года.

Распределение наград 
 Страна-организатор

Призёры

Мужчины

Женщины

Юниоры

Юниорки

Ссылки 
 Информация на сайте CMAS
Спорт на Украине в 2004 году
Июль 2004 года
Международные спортивные соревнования в Киеве
Чемпионаты Европы в 2004 году